Motsumi steht für:
 Motsumi (Film), südafrikanischer Film (1983) 

Motsumi ist der Familienname folgender Personen:
 Viola Motsumi, südafrikanische Politikerin